Любомирська волость — адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX— першій чверті XX століття:

 Любомирська волость — Єлизаветградського повіту Херсонської губернії;
 Любомирська волость — Херсонського повіту Херсонської губернії.